El diccionario de la Real Academia Española (RAE) menciona que, cuando el término algarabía procede del árabe hispánico al’arabíyya, alude al idioma árabe. Además, en el lenguaje coloquial, se denomina algarabía a la lengua oral o escrita que no se entiende también puede referirse:
La algarabía una planta de familia de las asteráceas.
La planta Odontites luteus  de la familia Orobancháceas o Escrofulariáceas
A la algarabía o conjunto de variedades de árabe habladas en España entre los siglos VIII y XVI.
Revista Algarabía (México)